Folgend die Ergebnisse des Wettbewerbs der Herrenmannschaften bei den Asienspielen 1966 im Badminton. Sieger wurde das Team aus Thailand.

Ergebnisse

Referenzen 
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 325.

1966
Badminton 1966
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton, Herrenmannschaft